Livada a következő romániai települések (többnyire falvak) román neve:
 Dengeleg, Kolozs megye
 Fakert, Arad megye
 Livada, Botoșani megye
 Livada, Buzău megye
 Livada, Vrancea megye
 Sárköz, Szatmár megyei város
 Sztrimba, Hunyad megye
 Tordaegres, Kolozs megye

A következő települések nevében csak mint részlet szerepel:
 Belényesliváda (Livada Beiușului), Bihar megye
 Livada Mică, Buzău megye
 Mácsapuszta (Livada de Bihor), Bihar megye
 Sárközújlak (Livada Mică), Szatmár megye